

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Thomk“ beginnt.

Thomk 



Thomke 
 Thomke, Ernst (* 1939), Schweizer Industriemanager

Thomki 
 Thomkins, André (1930–1985), Schweizer Maler, Zeichner und Dichter
 Thomkins, Eva (1922–2006), deutsche Malerin, Textilkünstlerin und Hochschullehrerin
 Thomkins, Nicolas (* 1953), Schweizer Industriedesigner